Celinnyj rajon 

 Celinnyj rajon, rajon del Kraj di Altaj
 Celinnyj rajon, rajon dell'Oblast' di Kurgan
 Celinnyj rajon, rajon della Calmucchia